Ниже представлен список персоналий, имевших высшее дворянское звание Японской империи — князя (公爵).

Примечания